Lucas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hippolyte Lucas
 Frederick Augustus Lucas
 Spencer G. Lucas